Дробін — місто в центральній Польщі.
 Дробін (гміна) () — гміна в Польщі, входить до складу Плоцького повіту Мазовецького воєводства.

 Дробін Георгій Іванович — український і російський кінооператор.